Die Diamond Nine / Dynamic Billard Treviso Open 2015 waren das 140. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 26. bis 28. November 2015 im BHR Treviso Hotel in Treviso statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Engländer Mark Gray gewann das Turnier durch einen 9:3-Sieg im Finale gegen den Griechen Alexander Kazakis. Der Deutsche Oliver Ortmann und der Norweger Mats Schjetne belegten den dritten Platz. Titelverteidiger Nick van den Berg war im Viertelfinale gegen Schjetne ausgeschieden.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Treviso Open 2015 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

140
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Treviso